Tirrè o Mar Tirrena, cos d'aigua part de la mar Mediterrània al sector entre la península Itàlica i les illes de Còrsega, Sardenya i Sicília
 Tirrè (fill d'Atis), heroi fill d'Atis i de Cal·lítea o d'Heracles i d'Òmfale, segons altres genealogies

Vegeu també *Tirrens